Osoby o tym nazwisku:
 Izabela Kłosińska – polska śpiewaczka operowa
 Katarzyna Kłosińska – polska językoznawczyni